Tom Jones este o combinație relativ frecventă de prenume și nume de familie în limba engleză.  Se poate referi la:

Creații artistice  

 Tom Jones (roman), roman scris de Henry Fielding și publicat în 1749. 
 Tom Jones (operă, Philidor), operă compusă de francezul François-André Danican Philidor pe baza romanului omonim în 1765. 
 Tom Jones (operă, German), operă compusă de englezul Sir Edward German în 1907, pe baza aceluiași roman al lui Henry Fielding. 
 Tom Jones (film), film realizat de către Tony Richardson, avându-l pe actorul Albert Finney în rolul unui tânăr și verstil Tom Jones.

Persoane cunoscute  

 Tom Jones (cântăreț), cântăreț britanic de succes între anii Anii 1960 - Anii 1970 și cu un ultim album în Anii 2010. 
 Tom Jones (libretist), scriitor de librete muzicale în musicals. 
 Tom Jones (pro wrestler), numele adevărat al unui pro-wrestler, supranumit și UK Kid. 
 T.G. Jones, Thomas George Jones, fotbalist englez ce a jucat pentru echipele Everton și Echipa naţională a Ţării Galilor 
 Tom Jones (pilot), pilot de Formula 1 
 Tom Jones (baseball) (1877 - 1923), jucător de baseball între anii (1902 - 1910).

Vezi și  

  Thomas Jones (dezambiguizare)